

Persone 
 Claus Peter Flor – direttore d'orchestra tedesco
 Silvio Flor – politico italiano

Musica 
 Flor – gruppo musicale statunitense
 Flor de Mal – rock band catanese attiva dal 1989 al 1995

Televisione 
 Flor - Speciale come te (Floricienta) – telenovela andata in onda in Argentina, in 361 episodi, dal 2004 al 2005

Altro 
 Flor – lievito responsabile della fermentazione alcolica di alcuni  sherry